Dobrzański (forma żeńska: Dobrzańska; liczba mnoga: Dobrzańscy) – polskie nazwisko. Na początku lat 90. XX wieku w Polsce nosiło je 5021 osób.

 Anna Dobrzańska (1890–1979) – rzeźbiarka
 Antoni Dobrzański (1804–1873) – ksiądz rzymskokatolicki, powstaniec krakowski
 Antoni Dobrzański (1893-1953) – otolaryngolog, profesor
 Barbara Dobrzańska – śpiewaczka operowa
 Bohdan Bogumił Dobrzański (1901-1940) – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego
 Bohdan Dobrzański (1909-1987) – gleboznawca
 Wołodymyr Dobryański (1966) – ukraiński naukowiec, archeolog, historyk, speleolog, badacz zabytków, fortyfikacji i toponimii.
 Henryk Dobrzański (Hubal) (1897–1940) – major kawalerii Wojska Polskiego
 Jan Dobrzański (1820–1886) – redaktor i pisarz, działacz polityczny
 Jan Dobrzański (1901–1997) – historyk
 Leszek Dobrzański (ur. 1947) – inżynier, profesor nauk technicznych
 Stanisław Dobrzański (1847–1880) – pisarz, tłumacz, reżyser i aktor 
 Stanisław Dobrzański (ur. 1949) – polityk

Pokrewne nazwiska 
 Dobrzyński
 Adolf Dobrianskyj

Polskie nazwiska